Kaplí označovaných jako „mariánská kaple“ a zasvěcených Panně Marii je více:

 Mariánská kaple (Císařský), okres Děčín
 Mariánská kaple v Karlových Varech, známa též pod názvem Kaple Panny Marie Bolestné
 Mariánská kaple (Loket), okres Sokolov
 Mariánská kaple (Pomezí), okres Svitavy
 Mariánská kaple (Stračí), okres Mělník
 Mariánská kaple (Výškovice), okres Nový Jičín

a další...

Související články 
 Kaple Panny Marie